L'epidemia di dengue del 2019-2020 è un'epidemia di dengue, causata dal virus della dengue (DEN) e trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, in particolare Aedes aegypti, che ha causato un'epidemia in diversi paesi del Sud-est asiatico, tra cui Filippine, Malaysia, Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Thailandia, Singapore e Laos, nonché in diversi paesi dell'America Latina come Brasile, Messico, Colombia, la maggior parte dall'America centrale, dal Perù, dalla Bolivia, dal Paraguay, dall'Ecuador e dal nord dell'Argentina.

La diffusione della malattia è aumentata nelle aree in cui i livelli di vaccinazione sono diminuiti, in cui non vengono attuate adeguate misure di prevenzione e in cui la popolazione di zanzare, che sono i principali portatori della malattia e che possono riprodursi in grandi quantità soprattutto in climi caldi e umidi.

Statistiche

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Arbovirus
 Febbre emorragica

Malattie tropicali
Malattie infettive da Flaviviridae
Zoonosi
Febbre